Appenzeller Bauernaufstand steht für:
 Appenzellerkriege 1401–1429
 Appenzeller Landhandel  1732/33